Gary Clark (n. 1994) – cestista statunitense
 Gary Clark – giocatore di football americano statunitense
 Gary Clark Jr. (n. 1984) – chitarrista e attore statunitense
 Gary Clark – musicista/produttore scozzese